KGY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kingaroy (Australia)